Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Vasco-de-Gama :
 Rue Vasco-de-Gama à Nantes
 Rue Vasco-de-Gama à Paris

Vasco-de-Gama